Jamnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Jamnitzer (1563–1618), Nürnberger Goldschmied der Spätrenaissance
 Hans Jamnitzer (1539–1603), deutscher Goldschmied und Plakettenkünstler
 Wenzel Jamnitzer (1507 oder 1508–1585), deutscher Goldschmied, Kupferstecher und Stempelschneider

Siehe auch:
 Jamnitz